Всероссийский Съезд Русских Людей — периодические совещательные собрания русских монархических, черносотенных организаций, в период после революции 1905 года в России.

Решения Всероссийских Съездов Русских Людей носили только рекомендательный характер.

Хроника съездов 
 Первый Всероссийский Съезд Русских Людей в Петербурге 8—12 февраля 1906
Организатором выступило Русское Собрание и поэтому первоначально съезд назывался Всероссийский Съезд Русского Собрания.
 Второй Всероссийский Съезд Русских Людей в Москве 6—12 апреля 1906. Организатором был Всенародный Русский Союз, объединявший все монархические союзы Москвы.
Председателем съезда был А. Г. Щербатов.
 Третий Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве 1—7 октября 1906
Почётным председателем избран Б. М. Юзефович. Съезд избрал трех рабочих председателей — председателя Главного Совета Союз русского народа А. И. Дубровина, председателя Совета Русского Собрания князя М. Л. Шаховского и председателя Русской Монархической Партии В. А. Грингмута. Из представителей этих трех монархических союзов съезд учредил специальный орган — Главную Управу Объединенного Русского Народа — для координации между съездами. По результатам съезда была написана икона Покрова «Монархическая».
Из 166 делегатов съезда 67 человек представляли Союз русского народа, фактически делегатов от СРН было больше, так как Курская Народная партия порядка, Астраханская Народно-монархическая партия и др. контролировались СРН.
 Четвертый Всероссийский Съезд Русских Людей в Москве в Успенском соборе 26 апреля—1 мая 1907

К этому времени Союз русского народа полностью доминирует в монархическом движении, он имеет более 900 отделений и большинство делегатов Четвертого съезда составляли его сторонники. Съезд принял решение, что, «ввиду преобладающего значения Союза Русского Народа, Союзу этому предоставляется забота о возможном объединении остальных монархических организаций».
Столь быстрое увеличения численности и влияния Союза русского народа объяснялось тем что это была всесословная, всенародная организация, Союз был слепком с социальной структуры российского общества. Успехи Союза объяснялись также тем, что Союз пользовался широкой поддержкой духовенства.
 Всероссийский Съезд Русских Людей в Москве 27 сент.— 4 окт. 1909
«Восторговский» Съезд. Съезд был созван в канун раскола Союза Русского Народа (СРН) и замышлялся организаторами как объединительный форум.
 Всероссийский Съезд Русских Людей в Москве 21 нояб. — 1 дек. 1911
Почётным председателем съезда был епископ Серафим (Чичагов). В период после четвертого съезда в наиболее массовой организации монархистов — Союзе русского народа разразилась внутренняя борьба. Съезд должен был способствовать объединению всех крайне правых политических сил, но лишь закрепил раскол в их рядах — Союз русского народа съезд проигнорировал.
 Пятый Всероссийский Съезд Русских Людей в Петербурге 16-20 мая 1912 г
Принял решение об объединении всех правых союзов.

В 1913 Священный синод запретил священнослужителям заниматься политической деятельностью и Всероссийских Съездов Русских Людей больше не проводилось.

См. также 
 Всемирный русский народный собор
 Монархизм в России
 Икона Покрова «Монархическая»

Ссылки

Литература 
 

История русского национализма
Съезды
Монархические организации
Ультраправые в России